sociale uitsluiting, het niet opnemen van bepaalde (groepen) mensen in een groep of in een bestel;
uitsluiting (verzekering), een bepaling in een verzekeringsovereenkomst dat in een aantal gevallen geen recht op schadevergoeding bestaat;
uitsluiting (arbeid), de werknemer wordt door de werkgever tijdelijk verboden de overeengekomen arbeid te verrichten.
excommunicatie